CNP UniCredit Vita (già Cnp Capitalia Vita) è una compagnia assicurativa del gruppo UniCredit, fino al 2006 denominata Fineco Vita.
È controllata dalla compagnia assicurativa francese CNP Assurances S.A..

Si occupa di prodotti previdenziali (previdenza integrativa su base individuale, sotto forma di polizze) nonché di altre forme di investimento.
I prodotti sono commercializzati dalle banche appartenenti al gruppo Unicredit (Banco di Sicilia, Banca di Roma, Bipop-Carire, Unicredit e la banca on-line FinecoBank.)

Da gennaio 2008 cambia denominazione sociale in CNP UniCredit Vita.

Collegamenti esterni 
 

Compagnie di assicurazioni italiane
Aziende di Milano